Sara Gallego Sotelo (Barcelona, 11 de octubre de 2000) es una atleta española especializada en los 400 metros vallas. En 2021 se hizo con el récord de España de su especialidad.

Trayectoria deportiva
Sara Gallego nació en Barcelona en el año 2000. Tanto su padre, Xavier, como su hermana mayor, Clàudia, también se han dedicado al atletismo.

En 2016 consiguió su primera medalla internacional, el bronce en el Campeonato Europeo Juvenil.

En 2017, aún con 16 años, logró su primer título de campeona de España absoluta.

En 2018 batió dos veces el récord de España sub-20 de 400 metros lisos en pista cubierta. En verano, ya en su prueba de los 400 metros vallas, fue cuarta en el Campeonato Mundial Sub-20, de nuevo con récord de España sub-20; posteriormente debutó como internacional absoluta en el Campeonato de Europa, donde llegó a la semifinal, y fue elegida mejor atleta española sub-20 del año por la RFEA.

En 2019 sufrió una lesión que la apartó de la competición durante varios meses y, además, falleció su entrenador, Armando Álvarez, por lo que pasó a entrenar con Agustín Chicón, uno de sus compañeros de entrenamientos. Pese a estos problemas, consiguió su segunda medalla internacional, un nuevo bronce en el Campeonato Europeo Sub-20. Sin embargo, otra lesión le impidió participar en el Campeonato de Europa por Naciones, donde hubo de ser sustituida por Salma Paralluelo.

En 2020 no pudo participar en campeonatos internacionales debido a la epidemia de COVID-19. Sin embargo, sí consiguió batir el récord de España de 300 metros vallas y de nuevo fue nombrada mejor atleta española del año, esta vez en categoría sub-23. A finales de este año decidió irse al CAR de Sant Cugat para entrenar con Alex Codina.

En 2021 fue medalla de plata en el Campeonato de Europa Sub-23, donde consiguió además batir el récord de España de 400 metros vallas, vigente desde 1988, con una marca de 55.20. También participó en el relevo 4 × 400 que batió dos veces la mejor marca española sub-23 de la historia. Fue convocada para el relevo 4 × 400 m mixto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados ese años, pero no llegó a competir.

En 2022 hizo la temporada de pista cubierta aunque, al no correrse su prueba habitual en campeonatos, participó en los 400 m lisos. Fue subcampeona de España y tomó parte en el Mundial de Belgrado, donde cayó en la primera ronda de la prueba individual. Tampoco consiguió llegar a la final con el relevo 4 × 400 m. Al aire libre consiguió bajar por primera vez de 55 segundos en los 400 m vallas, en la final de la liga española de clubes. Dos semanas después volvió a mejorar su récord nacional en la final del campeonato de España. En julio participó en el Campeonato Mundial, donde alcanzó las semifinales de los 400 m vallas y también tomó parte en el relevo mixto 4 × 400 m, sin lograr entrar en la final. También estaba convocada para el relevo 4 × 400 m femenino, pero finalmente no participó en esta competición. Un mes más tarde participó en el Campeonato de Europa, donde consiguió dos puestos de finalista: la cuarta plaza en los 400 m vallas y la octava con el relevo 4 × 400 m femenino.

Sara Gallego ha tiene un grado en Administración y Dirección de Empresas y es aficionada a practicar deportes variados, además del atletismo, en su tiempo libre.

Competiciones internacionales

Marcas personales

Récords
En la actualidad, Sara Gallego posee los siguientes récords y mejores marcas de España en distintas categorías, contando solo distancias oficiales para cada grupo de edad.

Récords y mejores marcas españolas

Récords en categoría absoluta 
400 m vallas (54.34)

Mejores marcas sub-23 
400 m vallas (54.34)
Relevo 4 × 400 m (3:33.54, con Ángela García, Andrea Jiménez y Carla García)

Récords sub-20 
400 m vallas (57.11)

Referencias

Enlaces externos

Ficha atlética de Sara Gallego en la RFEA

Atletas de España
Deportistas de Cataluña
Nacidos en Barcelona
Vallistas
Deportistas femeninas de España
Atletas femeninas
Españolas del siglo XXI